Solymossy Sándor (1864–1945) néprajzkutató, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Solymossy Sándor (1883–1950) színész